Ricardo Rosset
 Cacá Rosset
 Marc Rosset
 Antonio Carlos Rosset Filho

Desambiguação